Torsvik kan avse:

Torsvik, Jönköping – ett industriområde i Jönköping
Torsvik, Kyrkslätts kommun – en by i Kyrkslätts kommun i Nyland
Torsvik, Lidingö – en stadsdel i Lidingö kommun
 Torsvik station – en station längs Lidingöbanan på Lidingö